|-
| 124901 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124902 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124903 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124904 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124905 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124906 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124907 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124908 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124909 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124910 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124911 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124912 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124913 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124914 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124915 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124916 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124917 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124918 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124919 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124920 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124921 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124922 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124923 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124924 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124925 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124926 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124927 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124928 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124929 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124930 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124931 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124932 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124933 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124934 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124935 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124936 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124937 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124938 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124939 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124940 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124941 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124942 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124943 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124944 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124945 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124946 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124947 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124948 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124949 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124950 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124951 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124952 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124953 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124954 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124955 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124956 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124957 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124958 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124959 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124960 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124961 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124962 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124963 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124964 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124965 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124966 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124967 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124968 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124969 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124970 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124971 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124972 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124973 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124974 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124975 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124976 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124977 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124978 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124979 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124980 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124981 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124982 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124983 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124984 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124985 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124986 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124987 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124988 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124989 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124990 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124991 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124992 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124993 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124994 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124995 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124996 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124997 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124998 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124999 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125000 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-